Mary Denisse Munive Angermüller (10 de abril de 1981) es una política y médica costarricense, segunda vicepresidenta de la República de Costa Rica, asumiendo el cargo el 8 de mayo de 2022.

Referencias

Nacidos en 1981
Políticos de Costa Rica
Personas vivas
Médicos de Costa Rica